OS sidis (; ; ) são um grupo étnico do Subcontinente indiano de descendência negra africana. Estima-se sua população em  indivíduos, com muita divergência entre fontes. Sinde e Baluchistão, ambas províncias do Paquistão, são os principais centros populacionais dos sidis.

A palavra sidi deriva de sahibi, um termo , similar à palavra sahib no Paquistão moderno. Embora fossem originalmente muçulmanos, uma pequena minoria se tornou cristã e poucos se tornaram hindus.

Bibliografia 

 
 

Grupos étnicos da Índia
Grupos étnicos do Paquistão
Povos da diáspora africana
Comunidades muçulmanas da Índia
Guzerate